Filur kan henvise til flere forskellige artikler:

 Filur (ord) – ord der stammer fra gamle dage, hvor man havde hofnar, også kaldet filur, til at optræde for de adelige. Filuren ville ofte være iført farverige klæder, med en yderst spøjs hat på hovedet, som ofte havde bjælder/klokker 
 Filur (is) – is som omkring 1980-90'erne blev Danmarks-kendt som en læske-is-pind, og som stadig nydes over hele landet den dag i dag
 Filur (drink) – Drink som er opkaldt efter isen, pga. smagen
 Filur (slang) – kalde/øge/kæle-navn, såsom bøllemis og gavtyv
 Filur (band) – dansk musikgruppe
 Filur (Radio) – Radioprogram, der kørte på Nuuk FM fra 2005 til 2006, med de 2 kække radioværter Masaana Egede og Karsten Peter Jensen.